Princezna Birgitta Švédská a Hohenzollernská, celým jménem Birgitta Ingeborg Alice (* 19. ledna 1937 Solna) je členka švédské královské rodiny, sestra švédského krále Karla XVI. Gustava.

Život 
Narodila se jako dcera prince Gustava Adolfa, vévody z Västerbottenu a princezny Sibylly Sasko-Kobursko-Gothajské a tedy vnučka švédského krále Gustava VI. Adolfa. Dne 25. května 1961 se ve Stockholmu vdala za Johanna Georga Hohenzollernského. Jako jediná ze svých sester si vzala alespoň příslušníka knížecího rodu, a tak jí zůstalo ve Švédsku královské postavení a stále jí náleží titul "královské výsosti". Po sňatku Birgitta konvertovala k římskokatolické víře, a tak ztratila nárok na následnictví švédského trůnu a to i po ústavních změnách v letech 1979 a 1980.

Od roku 1990 žijí manželé odděleně, ačkoli zůstávají legálně stále svoji. Předtím ale měli společně tři děti:
 JJ princ Carl Christian Hohenzollernský (* 5. dubna 1962 Mnichov, Německo)
 JJ princezna Désireé Hohenzollernská (* 27. listopadu 1963 Mnichov, Německo)
 JJ princ Hubertus Hohenzollernský (* 10. června 1966 Mnichov, Německo)

Tituly 
 19. ledna 1937 – 25. května 1961: Její královská Výsost princezna Birgitta
 od 25. května 1961: Její královská Výsost princezna Birgitta Hohenzollernská, princezna švédská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Švédské princezny
Bernadottové
Nositelé Řádu Serafínů
Narození v roce 1937
Narození 19. ledna
Narození v Solně
Žijící lidé
Ženy